Мильян:

 Мильян — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.
 Мильян — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса.
 Мильян, Наталия (род. 1969) — испанская актриса театра и кино, певица и балерина.
 Сан-Мильян-де-Сусо — древний монастырь в Северной Испании.

См. также 
 Мильян Астрай Террерос, Хосе (1879—1954) — испанский военачальник, создатель испанского Иностранного легиона.
 Мильян Гомес, Эдгар Эусебио (1967—2008) — один из руководителей мексиканской полиции.